Государственный национальный природный парк «Бурабай» (; в СССР — «Государственный заповедник и курорт Боровое») — На севере Казахстана, в одном из красивейших мест нашей планеты, на территории Акмолинской области расположен Государственный национальный природный парк «Бурабай», организованный в соответствии с Постановлением Правительства РК от 12 августа 2000 года

Бурабай широко известен как географический пункт с оригинальной, редко встречающейся на земле природой. Поверхность урочища Бурабай представляет собой невысокую горную страну, входящую в состав Казахского мелкосопочника.

Основные задачи национального парка «Бурабай»

- сохранение целостности экосистем, эталонных и уникальных природных комплексов и объектов, памятников истории, культуры и других объектов исторического наследия, а также их изучение;

-восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.

В настоящее время общая площадь национального парка составляет 129 299 гектаров.

История 
В 1850 году казаки Российской империи основали выселок Щучинский, к 1870 годам — станицу Боровская, отсюда название всей местности — «Боровое»

В 1898 году в лесах вокруг озера Боровое в было создано Казённое лесничество для охраны лесов.

C 1910 года был основан курорт для лечения боль­ных туберкулёза лёг­ких и других за­бо­ле­ва­ний.

В советское время с 1920 года земли вокруг поселения Боровое были признаны курортом общегосударственного значения в РСФСР.

В 1935 году в СССР на севере Казахской АССР был организован «Государственный заповедник Боровое». В 1941—1943 годах сюда были эвакуированы учёные АН СССР.

В 1951 году заповедник был ликвидирован, и вместо него было образовано «Боровское лесное хозяйство».

В Казахстане, в 1997 году Боровское лесное хозяйство было преобразовано в государственное учреждение «Природно-оздоровительный лесной комплекс „Бурабай“».

В 2000 году создано государственное учреждение «Государственный национальный природный парк „Бурабай“» на площади 83 511 гектаров, из них 47 600 га покрыто лесом. В 2010 году площадь парка была расширена до 129 935 га. В 2012 году 370 гектар были переведены в категорию земель запаса.

Национальный парк является природоохранным государственным учреждением, входящим в систему особо охраняемых природных территорий республиканского значения и находится в ведении Управления Делами Президента Республики Казахстан.

Основные задачи национального парка «Бурабай»:

- сохранение целостности экосистем, эталонных и уникальных природных комплексов и объектов, памятников истории, культуры и других объектов исторического наследия, а также их изучение;

- восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.

Так как национальный парк входит в систему особо охраняемых природных территорий, то на его территории вводится понятие режимности. В зависимости от режимов охраны и целей использования природных ресурсов осуществляется функциональное зонирование.

В пределах заповедных зон национального парка запрещается любая хозяйственная деятельность, рекреационное использование и действует режим, соответствующий режиму заповедников.

Важным элементом защиты природных комплексов национального парка, участков земли и водного пространства являются охранные зоны с ограниченным режимом природопользования.

Климат 
Континентальный климат, но с уме­рен­но хо­лод­ной зи­мой и тё­п­лым ле­том. Осад­ков около 400 мм в год.

Флора и фауна 
На территории произрастает 754 видов растений. 79 из них нуждаются в охране. 21 занесены в Красную книгу Казахстана. 65 % всей древесной растительности составляет сосна, 31 % — берёза, 3 % — осина и 1 % — кустарники.

Благодаря разнообразию растительного мира очень богата фауна: здесь обитает 48 видов животных, что составляет 36 % всей фауны Казахстана, причём 40 % из них обитают здесь на границах своих ареалов проживания, 1 вид занесен в Красную книгу.

Животный мир Бурабая гораздо богаче, чем в окружающих его степях. Характерно смешение элементов фауны степей, лесов и гор. Здесь встречаются как европейские, так и сибирские виды, представители типичных северных и южных видов животных. В настоящее время в лесах водятся олень, лось, кабан, косуля, белка, горностай, ласка, лесная куница. Из хищников встречаются волк и рысь. В степи и лесостепи часто встречаются лисицы, корсаки, хорьки и зайцы — русак и беляк, в лесах обычен барсук.

Многообразен мир пернатых: гоголь, кряква, серая утка, шилохвость, чирок, огарь, зуек, чибис, перевозчик, черныш. Большое количество водоплавающей птицы бывает на озёрах осенью, во время перелёта. В сухих каменных борах и по окраинам лесов, в берёзовой лесостепи, встречается серая куропатка и глухарь.

Фото

Примечания

Ссылки 
 

Национальные парки Казахстана
Природа Акмолинской области